Дзюдо на XXV летних Олимпийских играх

30 июля Яэль Арад принесла Израилю первую в истории олимпийскую медаль во всех видах спорта. На следующий день Шай-Орэн Смаджа завоевал первую медаль в соревнованиях мужчин.

Медалисты

Женщины

Мужчины

Страны 

Алжир, Румыния, Швеция и Эстония по разу занимали 5-6 места (1,5 очка).

Результаты

Женщины. 48 кг

52 кг

56 кг

61 кг

66 кг

72 кг

св. 72 кг

Мужчины. 60 кг

65 кг

71 кг

78 кг

86 кг

95 кг

св. 95 кг

Навигация 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1992
1992 год в дзюдо
Международные соревнования по дзюдо в Испании